Edder har flere betydninger:

 Edder (gift) − er en form for gift, især slangegift
 Edder (talemåde) − er også en ondskabsfuld eller hadefuld talemåde
 Edder (sygdom) − betegnede i ældre tid betændelse i sår

Eksterne henvisninger 
 Ordbog over Det danske Sprog − opslag: edder

Ord og vendinger